Уруст (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Уруст — шведський острів у протоці Каттегат.